Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rik De Voest che ha battuto in finale Nicolas Mahut 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)
 Björn Phau (primo turno)
 Thierry Ascione (quarti di finale)

 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Nicolas Mahut (finale)
 Assente
 Antony Dupuis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2005